Questo elenco riporta i nomi dei consiglieri nazionali della 51ª legislatura della Confederazione Svizzera.

Composizione a inizio legislatura

Note

 51